Gucin bezeichnet Ortschaften in Polen:

 Gucin (Buczek), Dorf der Gmina Buczek, Woiwodschaft Łódź
 Gucin (Łukta), Dorf der Gmina Łukta, Woiwodschaft Ermland-Masuren; bis 1945: Taubenhof, genannt auch: Gutchen, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Gucin (Czerwin), Weiler der Gmina Czerwin, Powiat Ostrołęckii, Woiwodschaft Masowien
 Gucin (Nowe Miasto), Dorf der Gmina Nowe Miasto, Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien
 Gucin (Warka), Dorf der Gmina Warka, Powiat Grójecki, Woiwodschaft Masowien
 Gucin (Warszawa), Stadtteil im Bezirk Mokotów
 Gucin Gaj, Park in Warschau